Camas Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Camas Lake (Flathead County, Montana)
 Camas Lake (Meagher County, Montana)
 Camas Lake (Ravalli County, Montana)